Zdjęcie z krzyża – obraz Fra Angelica
 Zdjęcie z krzyża – obraz Rogiera van der Weydena
 Zdjęcie z krzyża – obraz Rossa Fiorentina
 Zdjęcie z krzyża – obraz Rubensa w katedrze Najświętszej Marii Panny w Antwerpii
 Zdjęcie z krzyża – obraz Rubensa w kościele św. Mikołaja Biskupa w Kaliszu (zaginiony)
 Zdjęcie z krzyża – obraz Rubensa z muzeum Ermitażu
 Zdjęcie z krzyża – obraz Rubensa w Państwowym Muzeum Ermitażu w Sankt Petersburgu
 Zdjęcie z krzyża – obraz Rembrandta z (1632–1633), (Stara Pinakoteka)
 Zdjęcie z krzyża – obraz Rembrandta z (1634), (Ermitaż)
 Zdjęcie z krzyża – obraz Nicola Gerini

ca:Davallament de la Creu
en:Descent from the Cross
fr:Descente de croix
ru:Снятие с креста
th:การอัญเชิญพระศพลงจากกางเขน